Les championnats d'Europe de badminton 2004, dix-neuvième édition des championnats d'Europe de badminton, ont lieu du 16 au  à Genève, en Suisse.

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

2004
Badminton
Badminton 2004
Europe 2004
Sport en Suisse en 2004
Sport en avril 2004
Europe, Championnat d'